Mikado est un nom propre qui peut désigner :

 Mikado, ancien terme désignant l'empereur du Japon ;
 Mikado (jeu), jeu d'adresse composé d'un ensemble de baguettes ;
 Mikado (biscuit), nom sous lequel est commercialisé en Europe le Pocky, biscuit fabriqué par Ezaki Glico ;
 Mikado (locomotive), type de locomotive à vapeur à configuration d'essieux 141 ;
 le type Mikado légère USRA
 le type Mikado lourde USRA
 Mikado (groupe), duo de pop française des années 1980 ;
 Mikado, surnom de Michel Warschawski, militant pacifiste israélien ;
 Mikado, périodique français pour les enfants ;
 The Mikado, opérette de 1885 de William S. Gilbert et Arthur Sullivan.
 Mikado, chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1975 et interprétée par Simone Drexel.
 Crêpe mikado, dessert sucré composé d'une ou deux crêpes, de glace vanille et de chocolat fondu chaud. De la crème fraîche est parfois ajoutée.
 Game Center Mikado, une salle d'arcade à Tokyo.
 Mikado, un genre de coléoptère de la famille des Ptiliidae.